

Codici 
 BED – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Bedford Laurence G. Hanscom Field, Bedford (Massachusetts), Stati Uniti
 bed – codice ISO 639-3 della lingua bedoanas

Fisica 
 BED – acronimo di Banana Equivalent Dose, unità di misura della dose di radiazione

Musica
 Bed – album di Juliana Hatfield del 1998
 Bed – brano di Moby
 Bed – singolo di J. Holiday del 2007
 B.E.D. – singolo di Jacquees del 2016
 Bed – singolo di Nicki Minaj del 2018
 Bed – singolo di Joel Corry, Raye e David Guetta del 2021

Medicina
BED – acronimo di Binge Eating Disorder, un disturbo dell'alimentazione